Judith Scott peut désigner :
 Judith Scott (1943-2005), artiste américaine de renommée internationale, atteinte de surdité et de trisomie 21 ;
 Judith Scott (1965-), actrice américaine.